Tú sí que vales è un talent show ideato in Spagna e trasmesso anche in altri paesi
Tú sí que vales –  versione originale spagnola del format, in onda su Telecinco dal 2008 al 2013
Tú sí que vales – versione albanese, in onda su Vizion Plus dal 2015
Tú sí que vales – versione italiana, in onda su Canale 5 dal 2014